

Objet céleste 
 Grande Ourse, constellation.

Télévision, cinéma et bande dessinée 

 Le Fils de la Grande Ourse (Die Söhne der großen Bärin), film est-allemand de Josef Mach sorti en 1966 ;
 Grande Ourse, série télévisée québécoise diffusée en 2004-2005 ;
 Grande Ourse : La Clé des possibles, film québécois, suite de la série.

Divers 
 Mikhail Uriokovitch Ursus, alias la Grande Ourse (« Ursa Major » en VO) est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel.
 Prix La Grande Ourse, prix français de littérature jeunesse.

Voir aussi 
Ursa Major